Astara kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Astara (Azerbajdzjan), ort, 
 Astara (distrikt), distrikt

Iran 

 Astara (Iran), ort, Gilan, 
 Astara (shahrestan)

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar